Сен-Роме́н-де-Монпазьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 55 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Ромен-де-Монпазьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-де-Монпазьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-де-Монпазьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-де-Монпазьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-де-Монпазьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь